Comté de Storey, comté du Nevada

 Bobby Storey (1956-2020), homme politique irlandais ;
 Charles Ambrose Storey (1888 - 1968), orientaliste britannique ;
 David Storey (1933-2017), dramaturge britannique ;
 Dudley Storey (1939-2017), rameur d'aviron néo-zélandais ;
 Edith Storey (1892-1967), actrice américaine ;
 
John Storey (1869-1921), homme politique australien
John Storey (né en 1987), rameur d'aviron néo-zélandais
 June Storey (1918-1991), actrice canadienne ;
 Margaret Hamilton Storey (1900-1960), zoologiste américaine 
 Mickey Storey (né en 1986), joueur de base-ball ;
 Peter Storey (né en 1945), footballeur anglais ;
 Red Storey (1918-2006), joueur canadien de football ;
 Sarah Storey (née en 1977), athlète britannique.